Scerri (variante possible : Xerri) est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1964), joueur de football maltais ; 
 Debbie Scerri (née en 1969), chanteuse maltaise ; 
  (né en 1953), philosophe des sciences américain ; 
  (née en 1989), nageuse australienne ; 
  (né en 1990), joueur de football maltais ; 
 , ingénieur français ; 
  (né en 1984), joueur de football maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais